Royal Stewart tartan –  tartan personale di Elisabetta II del Regno Unito
 Sillitoe tartan – soprannome del caratteristico motivo a scacchi bianco e nero originariamente associato alla polizia in Scozia poi diffuso in altre parti del mondo
 Tartan – disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi
 Tartan – materiale sintetico impiegato principalmente nelle piste di atletica leggera
 Tartan Army – tifoseria della nazionale di calcio della Scozia
 Tartan degli Stati degli Stati Uniti d'America – tartan ufficiali degli Stati degli Stati Uniti d'America
 Tartan Noir – forma di letteratura gialla specifica della Scozia e degli scrittori scozzesi